En Pologne, Ługowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Lubusz
 Ługowo, un village dans la powiat de Strzelce-Drezdenko ;
 Ługowo, un village dans la powiat de Zielona Góra.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Ługowo, un village.